Krš (Chorwacja)
 Krš (Czarnogóra)